Фортин де Хуарез има више значења:

 Фортин де Хуарез (Санта Катарина Тикуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Фортин де Хуарез (Санта Лусија Монтеверде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику